Ши́щенко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Шищенко, Александр Тарасович (1925—1943) — подпольщик Великой Отечественной войны, участник антифашистской организации «Молодая Гвардия». Брат М. Т. Шищенко.
 Шищенко, Михаил Тарасович (1917—1979) — участник советско-финской войны, подпольщик Великой Отечественной войны, участник антифашистской организации «Молодая Гвардия». Брат А. Т. Шищенко.
 Шищенко, Сергей Юрьевич (род. 1976) — украинский футболист, нападающий. Тренер.